Гюйс кораблей и судов ВМС США () — флаг, представляющий национальную принадлежность кораблей ВМС США. Кроме ВМС США используется Береговой охраной, Командованием морских перевозок, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) и другими государственными организациями. Флаг поднимается на носовом флагштоке когда корабль находится на якоре или у причала.

Гюйс кораблей и судов ВМС США до 11 сентября 2002 года представлял собой синее полотнище с 50 звёздами, являющееся фрагментом верхней левой части государственного флага США. Этот флаг имеет традиционное название Union Jack, которое не следует путать с названием флага Великобритании. С сентября 2002 года в качестве гюйса используется  (). Union Jack остаётся гюйсом для кораблей Береговой охраны США, Командования морских перевозок, NOAA и некоторых федеральных агентств.

Флаг First Navy Jack, являющийся с 11 сентября 2002 года гюйсом кораблей и судов ВМС США, представляет собой полотнище с 13 белыми и красными полосами, изображением гремучей змеи и девизом «DONT TREAD ON ME» (). Его прообразом является флаг, который предположительно использовался на флоте США во время Войны за независимость. Он поднимается с 8:00 до заката на носовом флагштоке, когда корабль находится у причала или на якоре.

Примечания

См. также 
 :en:First Navy Jack
 :en:Flags of the United States armed forces

Военно-морские силы США
Морские флаги
Флаги с изображением пятиконечных звёзд